La Transfiguration est un épisode de la vie de Jésus-Christ dans la foi chrétienne. Il a inspiré les œuvres artistiques suivantes :

 La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ, œuvre musicale d'Olivier Messiaen (années 1960) ;

Peinture 
 La Transfiguration, icône de l'église de la Transfiguration de Pereslavl-Zalesski, réalisée vers 1403 ;
 La Transfiguration, peinture de Giovanni Bellini, 1455, Musée Correr, Venise ;
 La Transfiguration, peinture de Giovanni Bellini, 1480, Musée de Capodimonte, Naples ;
 La Transfiguration, fresque du Pérugin, 1497-1500, Pérouse ;
 La Transfiguration, peinture de Raphaël, 1520, Musées du Vatican, Rome ;
 Transfiguration, du peintre américain Alex Grey (né en 1953).

Homonymie de titre